Easypara est une entreprise française de distribution créée en 2007 par une association entre pharmaciens et logisticiens, spécialisée dans la parapharmacie et la coiffure. Fondée par Cédric Prosper, son siège social est basé à Nice, dans les Alpes-Maritimes, en France.

Histoire 
Le site d'Easypara a été lancé en 2007. L'entreprise de e-santé . 

En 2015, pour faire face à une croissance de plus de 30%, l'entreprise, jusqu'alors située à Cagnes-sur-Mer, déménage pour des locaux plus spacieux à Nice. 

Cette même année, l'entreprise souhaite se développer à l'international et lance son site e-commerce en Angleterre, puis l'année suivante en Espagne. Elle poursuit son développement international avec le lancement d’un site pour l'Italie en 2018.

En 2018, .

. 

. 

. .

Communication 
Face à l'émergence du marketing d'influence, chaque année depuis 2014, l'entreprise organise un événement regroupant une trentaine des acteurs les plus influents du web et une trentaine de laboratoires : "Easyparapharmacie fête le printemps". Pour l'édition 2018, l'entreprise organise les  "Social Beauty Awards", les premiers prix de beauté décernés uniquement par des influenceuses. La cérémonie de 2018 était orchestrée par Sylvie Tellier.

Dates clés 
 Mai 2017, Easypara est l'un des premiers e-commerçants français à s'associer avec Amazon pour son programme : Amazon Pay.

Références 

Entreprise pharmaceutique ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège à Nice